Тифани Хопкинс () е френска порнографска актриса, родена на 28 юни 1981 година в град Мон-Сен-Енян, Франция. Дебютира в порнографската индустрия през 2001 година, когато е на 20 години.

Награди и номинации 
 2003: European X Award = Migliore star
 2006: Ninfa Prize – Best Supporting Actress – La Brigada Femenina

Номинации 
 2007: Номинация за AVN награда за чуждестранна изпълнителка на годината.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Тифани Хопкинс // Europornstar.com 
 Тифани Хопкинс // Definebabe.com 
 Тифани Хопкинс // Adultfilmdatabase.com 
 Тифани Хопкинс // Eurobabeindex 
 Тифани Хопкинс  // IMDb 
 Тифани Хопкинс // FreeOnes 

Порнографски актриси от Франция